В список включены все парусные и парусно-винтовые линейные корабли, состоявшие на вооружении Российского императорского флота на протяжении более 150 лет его истории с 1696 по 1880 год.

Линейные корабли представляли собой наиболее крупные и мощные парусные суда Российского императорского флота. Оснащались тремя мачтами с прямым парусным вооружением, последние представители парусных линейных кораблей также были оборудованы паровыми машинами и гребными винтами. В качестве артиллерийского вооружения могли нести от 50 до 130 орудий, располагавшиеся на двух или трёх деках и верхней палубе, однако 50-пушечные корабли могли иметь только одну закрытую батарею. В зависимости от количества орудий линейные корабли подразделялись на ранги. Деление линейных кораблей русского флота на 4 ранга (100-, 80-, 66- и 54-пушечных) было введено «Положением о воинских кораблях», включённым в «Табель о корабельных пропорциях», составленную в 1723—1724 годах, и вступившую в юридическую силу в 1726 году. До введения «Положения о воинских кораблях» деление русских линейных кораблей на ранги производилось по английским штатам 1706 года, а также по русскому штатному положению 1718 года. По окончании Северной войны российский флот был представлен 54-, 66-, 70-, 80- и 90-пушечными кораблями, начиная со второй половины XVIII века в его составе появляются 74- и 100-пушечные, а с начала XIX века — 84-, 110- и 120-пушечные корабли.

За всё время существования российского парусного флота линейные корабли являлись не только самыми мощными представителями парусных судов, но и составляли наиболее многочисленный класс входивших в него парусников, который по численности можно сравнить лишь с галерами. Несли службу в составе Азовского, Балтийского и Черноморского флотов, а также в составе возрождаемой Азовской флотилии.

В качестве исключения к линейным кораблям в российском флоте относили построенные кумпанствами корабли-баркалоны и барбарские корабли, первые корабли-галеасы и малые корабли, а также «новоизобретённые» корабли, строившиеся для возрождаемой Азовской флотилии. Фактически ни размерами, ни парусным, ни артиллерийским вооружением эти суда не соответствовали линейным кораблям, однако использовались именно в качестве таковых: составляли основные ударные силы флота и предназначались для действий в кильватерной колонне.

Легенда 
Список судов разбит на разделы по принадлежности кораблей к флотам и флотилиям, которые в свою очередь разбиты на подразделы по классам, внутри подразделов суда представлены в порядке очерёдности вхождения в состав флота, внутри одного года — в том порядке очерёдности, в котором они приведены в изданиях Чернышёва А. А. «Российский парусный флот. Справочник» и Веселаго Ф. Ф. «Список русских военных судов с 1668 по 1860 год». Везде, где это возможно, корабли объединены по проектам, в рамках которых они строились. Ссылки на источники информации для каждой строки таблиц списка и комментариев, приведённых к соответствующим строкам, сгруппированы и располагаются в столбце Примечания.

Таблица:
 Размер — длина и ширина судна в метрах.
 Осадка — осадка судна (глубина погружения в воду) в метрах.
 Верфь — верфь постройки судна. Для приобретенных за границей кораблей в этом поле указано место их покупки, для захваченных в качестве трофеев кораблей — место захвата.
 Корабельный мастер — фамилия мастера, построившего судно. Для приобретённых за границей и взятых в плен кораблей не указывается.
 Год включения в состав флота — для кораблей, построенных на российских верфях или по российскому заказу, указывается год спуска на воду, для приобретенных за границей кораблей — год их покупки, для захваченных в качестве трофеев кораблей — год захвата.
 История службы — основные места и события.
 н/д — нет данных.

Выделение строк цветом:
  — светло-зелёным цветом выделены парусно-винтовые корабли специальной постройки.
  — светло-жёлтым цветом выделены парусно-винтовые корабли, переоборудованные из парусных.

Сортировка может проводиться по любому из выбранных столбцов таблиц.

Линейные корабли Азовского флота 
В разделе приведены все линейные корабли, входившие в состав Азовского флота России.

Корабли-галеасы 
Первые два корабля Азовского флота были относительно небольшого размера, плоскодонными и несли прямое парусное вооружение. Первоначально они были названы галеасами, однако соответствовали кораблям 5-го класса по принятой в Европе в конце XVII века классификации. В последующие годы во всех документах числились в качестве кораблей.

Корабли, построенные кумпанствами 
В 1696—1699 годах корабли для нужд Азовского флота строились кумпанствами, специально организованными для этих нужд товариществами. Эти корабли отличались несовершенством конструкции и низким качеством выполнения работ по их постройке. Так к 1699 году из 34-х построенных кораблей только 9 были способны выйти в море. Таким образом кумпанский метод строительства оказался неэффективным, и в  года кумпанства, как особая форма кораблестроительных организаций, были упразднены. Начиная с 1700 года все корабли для российского флота строились только за государственный счёт.

Корабли-баркалоны 
Построенные для Азовского флота корабли, названные первоначально баркалонами, соответствовали кораблям 5-го класса по принятой в Европе в конце XVII века классификации и в последующие годы во всех документах числились в качестве кораблей. Представляли собой двух- или трехмачтовые корабли с прямым и косыми парусным вооружением, вооружались 26—46 орудиями различного калибра.

Барбарские корабли 
Корабли были построены для Азовского флота и фактически соответствовали кораблям 3-го, 4-го и 5-го классов по принятой в Европе в конце XVII века классификации. Первоначально эти корабли были названы барбарскими, однако в последующие годы термин «барбарский» не употреблялся и во всех документах они числились просто в качестве кораблей. Представляли собой трехмачтовые корабли с прямым и косым парусным вооружением, достаточно широким корпусом. В качестве артиллерийского вооружения могли нести до пятидесяти двух 6- и 12-фунтовых пушек на одной крытой батарее.

Корабли, построенные за счёт казны 
После неудачного опыта с кумпанствами, все корабли для российского флота строились только за государственный счёт.

Малые корабли 
В разделе приведены суда, имевшие на вооружении менее 50-ти орудий и фактически кораблями не являвшиеся, однако  во всех документах числившиеся в качестве кораблей.

50—54-пушечные корабли

58—66-пушечные корабли

70—74-пушечные корабли

80—84-пушечные корабли

Линейные корабли Балтийского флота 
В разделе приведены все линейные корабли, входившие в состав Балтийского флота России.

50—54-пушечные корабли

58—66-пушечные корабли

70—74-пушечные корабли

80—84-пушечные корабли

90—130-пушечные корабли

Линейные корабли Балтийского и Черноморского флотов 
В разделе приведены линейные корабли, начинавшие службу в составе Балтийского флота, но позже переведённые в состав Черноморского флота.

Линейные корабли Черноморского флота 
В разделе приведены все линейные корабли, входившие в состав возрождённой Азовской флотилии и позднее Черноморского флота России.

Новоизобретённые корабли  

Небольшие корабли строившиеся для возрождаемой Азовской флотилии. Новоизобретёнными были названы, поскольку ни конструкцией, ни размерами не соответствовали строившимся линейным кораблям. Корабли имели малую осадку, в связи с чем обладали посредственными мореходными качествами и остойчивостью.

58—66-пушечные корабли

70—74-пушечные корабли

80—84-пушечные корабли

90—130-пушечные корабли

Примечания

Комментарии

Ссылки на источники

Литература 
 
 
 
 
 
 

Линейные корабли